Schneeflocke steht für
 Niederschlagsform, siehe Schnee
 Koch-Kurve, auch Koch'sche Schneeflocke, mathematisches Modell
 Schneeflocke (Heraldik), gemeine Figur
 Floquet de Neu, den berühmten Albinogorilla des Zoos von Barcelona  
 Manöver Schneeflocke, vormilitärische Ausbildung der DDR

Siehe auch:

 Schneeflöckchen
 Schneeflocken-Fox
 Schneeflockenschema
 Snowflake